Trzaska (herb szlachecki)

Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Trzaska – działacz ruchu robotniczego
 Jan Trzaska – żołnierz
 Julian Trzaska –  powstaniec z 1848 r. i powstania styczniowego, emigrant
 Filip Trzaska (1919-2014) – wydawca i księgarz
 Franciszek Trzaska – żołnierz ZWZ/AK, więzień UB
 Mikołaj Trzaska – muzyk
 Paweł Trzaska (1958–1995) – scenarzysta i reżyser ﬁlmowy
 Stanisław Trzaska – nauczyciel i polityk
 Władysław Trzaska (1881-1964) – wydawca i księgarz
 Władysław Trzaska – pułkownik MO
 Antoni Trzaska-Durski (1895–1982) –  gen. brygady PSZ
 Feliks Trzaska-Kotowski –  księgarz i biblioﬁl

Zobacz też 
 Eugeniusz Konopacki ps. Trzaska – harcerz i wojskowy
 Trzaska, Evert i Michalski – dom wydawniczy i księgarnia